Елизавета Каринтийская:

 Елизавета Каринтийская (1262—1312) — королева Римская, королева Германская и герцогиня Австрийская.
 Елизавета Каринтийская (1303—1352) — дочь графа Тироля и Гориции и герцога Каринтии Оттона III , в замужестве — королева Сицилии.